Светлейший князь Сергей Александрович Меншиков (4 сентября 1746 — 12 апреля 1815) — русский генерал-поручик, сенатор, впоследствии действительный тайный советник из рода Меншиковых. Внук петровского фаворита А. Д. Меншикова. Строитель усадьбы «Черёмушки».

Биография 
Второй сын генерал-аншефа князя Александра Александровича Меншикова (1714—1764) от брака с княжной Елизаветой Петровной Голицыной (1721—1764), дочерью сенатора князя П. А. Голицына.

Родился 4 сентября 1746 года, в этом же году пожалован в пажи. В 1762 году из камер-пажей произведён в поручики Лейб-гвардейского Преображенского полка, отослан в Государственную коллегию иностранных дел и отправлен к посольству в Константинополь. Участвовал в первой Турецкой войне под командованием Румянцова и 27 июля 1770 года в чине подполковника Санкт-Петербургского пехотного полка был награждён орденом Святого Георгия 4-го класса за оказанную 1770 года 7 июля у реки Ларги, в сражении с неприятелем, храбрость и за овладение ретраншаментом и батареей. Вместе с тем князь Меншиков был произведён в полковники.

В 1778 году князь Меншиков назначен флигель-адъютантом и сохранил это звание до 1790 года, хотя в том же 1778 году был произведён в генерал-майоры, а 22 сентября 1786 года — в генерал-поручики с назначением сенатором. 17 декабря 1797 года император Павел I переименовал князя Меншикова в тайные советники, а 26 февраля 1798 года уволил его от службы. Уже находясь в отставке, 16 мая 1801 года князь Меншиков был награждён новым императором Александром I чином действительного тайного советника.

Скончался 12 апреля 1815 года, похоронен в Большом соборе Донского монастыря в Москве.

Семья 
По словам князя П. Долгорукого, князь Сергей Меншиков был ничтожным человеком, к тому же он унаследовал развратные вкусы своего знаменитого деда, но все это было ему простительно, потому что женат он был  (с 20 января 1785 года) на одной из самых красивых женщин России. Речь идёт о княжне Екатерине Николаевне Голицыной (14.11.1764—7.11.1832), дочери обер-гофмаршала, тайного советника князя Николая Михайловича Голицына (1727—1786) и Екатерины Александровны Головиной (1728—1769). Княгиня Меншикова, по свидетельству современников, была очень хороша собой и отличалась свободным образом жизни. Она была известна своей близостью к знаменитому графу Армфельту, другу короля Густава III, а также к графу И. К. Разумовскому, который умер «на её руках» в Риме в 1802 году.

В браке имели детей:
Александр Сергеевич (12.09.1787—1869), адмирал, генерал-адъютант, один из остроумнейших людей своего времени. По утверждению Долгорукова, его биологическим отцом был граф Армфельт. 
Николай Сергеевич (13.03.1790—1863), крестник графа А. А. Мусина-Пушкина; полковник, флигель-адъютант, умер холостым. Унаследовал от отца подмосковную усадьбу  «Черёмушки», где многое перестроил и усовершенствовал.
Елизавета Сергеевна (16.04.1791—1802), крестница вдовы А. О. Бобрищевой-Пушкиной.
Екатерина Сергеевна (1794—1835), была замужем с 1811 года за князем Андреем Павловичем Гагариным (1787—1828), участником войны 1812 года, полковником и шталмейстером двора.

Предки

</center>

Примечания

Источники 
 Пажи за 185 лет: биографии и портреты бывших пажей с 1711 по 1896 г. / собрал и издал О. Р. фон Фрейман. — Фридрихсгамн: Тип. Акц. о-ва, 1894-1897. — [8], IV, 952 с. — С. 38-39.
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Т. II. Л—Я. — М., 2009. — С. 138. — ISBN 978-5-9524-4167-5
 Мурзанов Н. А. Словарь русских сенаторов. 1711-1917 гг.: Материалы для биографий / Изд. подгот. Д. Н. Шилов. — СПб., 2011. — С. 275. — ISBN 978-5-86007-666-2

Ссылки 
 Русская Императорская армия

Действительные тайные советники
Генерал-поручики (Российская империя)
Флигель-адъютанты (Российская империя)
Сенаторы Российской империи
Выпускники Пажеского корпуса
С
Похороненные в некрополе Донского монастыря